Фёдор Ива́нович Литви́нов — лётчик-штурмовик 230-го штурмового авиационного полка 232-й штурмовой авиационной дивизии 2-го штурмового авиационного корпуса, совершивший воздушный таран в небе Ленинграда, гвардии майор, участник Великой Отечественной войны.

Биография 

Родился в 1917 году в деревне Нижняя Ельцовка (ныне микрорайон Новосибирска). Русский. Член ВЛКСМ с 1938 года. Член ВКП(б) с 1943 года. Призван Молотовским (Дзержинским) РВК Новосибирской области Молотовского района в 1940 году.

В действующей армии с 22 июня 1941 года, на фронтах Великой Отечественной войны с 22 октября 1942 года. Воевал в составе 230-го штурмового авиационного полка 232-й штурмовой авиационной дивизии 2-го штурмового авиационного корпуса.

Принимал участие в операциях:
 Великолукская операция с 24 ноября 1942 года по 20 января 1943 года.
 Ржевско-Вяземская операция с 2 марта 1943 года по 31 марта 1943 года.
 Смоленская операция «Суворов» с 7 августа 1943 года по 2 октября 1943 года.
 Смоленско-Рославльская Операция с 15 сентября 1943 года по 2 октября 1943 года.
 Ясско-Кишиневская операция с 20 августа 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Дебреценская операция с 6 октября 1944 года по 27 октября 1944 года.

Литвинов воевал на Волховском, Калининском, Степном, 2-м Украинском фронтах. Считался самым лучшим воздушным разведчиком полка.

Подвиг 
15 января 1943 года младший лейтенант Ф. И. Литвинов на самолёте Ил-2 вылетел в составе семёрки Ил-2 ведущим замыкающей пары под командованием старшего лейтенанта Соловяненко на штурмовку войск противника юго-восточнее Ленинграда. Подойдя к линии фронта, группа начала атаку наземных целей. В это время показалась группа из шести Me-109. Литвинов выполнил разворот в их сторону и открыл заградительный огонь из пушек. «Мессершмитты» вышли из боя, прервав атаку, и повернули назад. Через некоторое время атака истребителей противника повторилась. Одному из них удалось зайти в хвост самолёту Литвинова и открыть огонь. Тогда Литвинов сбросил обороты двигателя на «малый газ» и пропустил «мессершмитт» вперёд. Стрелять по нему из пушек было невозможно, так как он находился в непосредственной близости к своему самолёту и немного ниже. Чтобы не дать ему уйти, Литвинов принимает решение таранить самолёт противника. Он дал полный газ и быстро настиг врага. Винтом своего самолёта он нанёс удар по хвостовому оперению «мессершмитта» и тот, потеряв управление, упал на землю.
Младший лейтенант Литвинов долетел до своего аэродрома и произвёл посадку на повреждённом самолёте. За воздушный таран награждён орденом Отечественной войны 1 степени.

После войны 
После войны служил в ВВС на различных должностях. Уволился из рядов ВС СССР в запас в 22 мая 1954 г. Проживал в городе Саратове. Работал лётчиком-инструктором в Саратовском аэроклубе на аэродроме Дубки, где в это же время проходил своё первоначальное обучение лётной подготовке первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин. Проживал в Новосибирске, работал в Новосибирском институте органической химии им. Н. Н. Ворожцова начальник штаба Гражданской обороны.

Умер 9 июня 2000 года в Новосибирске. Похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска.

Награды 
 орден Красного Знамени (31.8.1943)
 орден Красного Знамени (28.10.1944)
 орден Отечественной войны 1 степени (11.2.1943)
 орден Отечественной войны 1 степени (06.04.1985 г.)
 Медаль «За боевые заслуги» (15.11.1950 г.)
 Медаль «За оборону Ленинграда» (1943)
 Медаль «За взятие Будапешта» (09.06.1945 г.)
 Медаль «За взятие Вены» (09.06.1945 г.)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945 г.)
 медали.

Примечания

Литература 
 ЦАМО, ф. 3 ВА, оп. 4518, д. 10.
 Бессмертные подвиги. — М.: Воениздат, 1980. — С. 253.
 Важин Ф. А. Воздушный таран. — 2-е изд., пер. и доп. — М.: Воениздат, 1962. — С. 68-71.
 Иноземцев И. Г. Воздушные тараны в небе Ленинграда. — Л.: Знание, 1970. — С. 36.
 Иноземцев И. Г. Тараны в северном небе. — М.: Воениздат, 1981. — С. 81-82.
 На грани возможного. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Лимб, 1993. — С. 417.
 История СССР. — 1966. — № 4. — С. 158.
 Советский сокол. — 29.04.1943.

Ссылки 
 Литвинов Федор Иванович. Страница Героя на сайте «Сталинский сокол»
 Литвинов Федор Иванович. Сайт Открытого архива СО РАН

Члены КПСС
Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики, совершившие таран
Похороненные на Заельцовском кладбище
Участники штурма Вены
Участники битвы за Днепр
Участники битвы за Ленинград
Участники Будапештской операции
Участники Ржевской битвы
Участники Пражской операции